Odw steht als Abkürzung für:
 Odenwald, in deutschen Ortsnamen

ODW steht als Abkürzung für:
 Open Desktop Workstation, ein Computer

OdW steht als Abkürzung für:
 Ordnung der Wissenschaft, deutsche Online-Zeitschrift

Abkürzung